Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 88-as, továbbá 88A jelzésű villamosok:

 88-as villamos (Budapest)megszűnt
 88A villamos (Budapest)megszűnt